Nigel (mejor conocido como Pepillo en Hispanoamérica, y Nigel en España) es un personaje de las películas de Blue Sky Studios Rio y Río 2, apareciendo en ambas entregas como el antagonista principal.  Es una cacatúa galerita y el enemigo del protagonista Blu, un guacamayo de Spix.

Biografía

Rio 
Pepillo/Nigel aparece por primera vez en el santuario de aves de Tulio Monteiro, haciéndose pasar por un pájaro enfermo para luego escapar e inmovilizar al vigilante del lugar, Sylvio, a quien desmaya con un paño de cloroformo y luego deja a entrar a un niño pobre llamado a Fernando para que robe a los valiosos guacamayos azules, Blu y Perla, llevándoselos a los contrabandistas (liderados por Marcel, el dueño de Pepillo). Cuando Blu y Perla son encerrados, Pepillo les cuenta, mediante su canción "Yo era guapo", que él solía ser la estrella de un programa de televisión, hasta que fue reemplazado por un perico, lo que lo volvió malvado y lo hizo odiar a las aves exóticas, y empezó a robarlas y capturarlas. Al ver que Blu y Perla han escapado (encadenados juntos), Pepillo los persigue, pero termina chocando con un poste eléctrico y cae en un gallinero, perdiendo de vista a los guacamayos. 

A la mañana siguiente, Pepillo es enviado por Marcel a ir tras los guacamayos, y más tarde contrata a un grupo de monos tití ladrones para ayudarlo a encontrar a Blu y Perla, amenazando con arrojarlos al suelo desde los aires (lo que él llama "darles clases de vuelo"). No obstante, los monos fracasan y son derrotados por Blu y sus amigos en una pelea de aves contra monos, por lo que Pepillo, tras interrogar a una pequeña ave sobre el paradero de los guacamayos, decide realizar la búsqueda por sí mismo. 

Más tarde, esa noche, Pepillo captura a Perla, y se la lleva al Carnaval, usándola como cebo para luego capturar a Blu, quien con ayuda de Nico, Pedro y Rafael, va al rescate de ella. Sin embargo, en su intento, es capturado y enjaulado por Pepillo, junto sus compañeros y un montón de otras aves capturadas, y son llevados por los cazadores furtivos en una avioneta.  

Mientras están capturados, Blu logra salir de su jaula al utilizar un extintor, liberándose a sí mismo y al resto de las aves secuestradas, lo que les permite huir del avión y volar en libertad. En aquel instante, Pepillo aparece y ataca a Blu por el suelo, inmovilizando también a Perla en el proceso, dejándole un ala lastimada (que luego es reparada por Tulio). Al burlarse Pepillo de ambos, Blu se enfurece y engancha la pata de Pepillo en una liga unida al extintor, para luego soltarla y hacer que Pepillo salga disparado fuera del avión, y luego es expuesto a las hélices del avión, las cuales terminan truturándolo, causando que el avión se viniera abajo. 

En la escena final, se demuestra que Pepillo logró sobrevivir, pero ha perdido la mayoría de sus plumas, haciéndolo incapaz de volar. Luego, el líder de los monos tití, Mauro, aprovecha esto para tomarle una foto y burlarse de él.

Rio 2 
Pepillo regresa en la segunda película como el antagonista principal, casi totalmente desplumado y trabajando en una feria amazónica como ave adivina. Sin embargo, cuando observa a Blu (que finalmente ha podido volar) y su nueva familia viajando al Amazonas, Nigel reconoce al primero y desea vengarse de él, ya que Blu había "causado su miseria". Para vengarse de él, Pepillo es ayudado por Charlie/Carlitos, un oso Hormiguero, y Gabi, una rana del dardo venenosa que está locamente enamorada de él.

Pepillo y Gabi logran encontrar a Blu en un barco dirigiéndose al Amazonas, e intenta asesinarlo mientras está dormido, pero falla debido a que Charlie activa accidentalmente los altavoces del barco, haciéndolos salir expulsados del barco, aunque Blu no se ha percatado de la presencia de Pepillo. Más adelante, intentan localizar a Blu en la selva del Amazonas y una vez más Pepillo trata de atacarlo, pero se confunde y termina en las audiciones de Nico y Pedro. Nadie lo reconoce debido a que lleva puesto un chaleco y una hoja en la cabeza (aunque Rafael sospecha haberlo visto alguna vez). En la audición, Pepillo canta "I Will Survive (Sobreviviré en Español) acompañado de Gaby, y termina ganando el show de talentos, por lo que aprovecha esto como una oportunidad para vengarse de Blu y finalmente asesinarlo. Tras una explosión ocurrida en el Amazonas por los cazadores, Blu y Pepillo se reencuentran y comienzan una batalla. Gabi intenta lanzarle un mondadiantes con su veneno a Blu, pero falla y le da a Nigel, quien supuestamente muere. Gabi se "suicida" con su propio veneno, y "muere" al lado de Nigel (una parodia a la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta). Todas las aves al final aplauden la "actuación", resultando así que Pepillo y Gabi están vivos. Luego, Bia (la segunda hija de Blu) señala que en realidad Gabi después de todo no es venenosa, por lo que ella se alegra al saber que podrá estar con Pepillo. Sin embargo, este último no está feliz y se prepara para atacar a Blu y su familia, solo para ser arrastrado lejos por Gabi. Carlitos tampoco quiere ayudar a Pepillo, ya que ahora se ha reformado. 

Al final, tanto Pepillo como Gabi son hallados por Tulio, quien decide llevarlos a Rio para observar el vínculo que ambos han creado, a lo que Gabi dice emocionada que los dos tendrán "luna de miel en Río", algo que Pepillo no soporta, siendo esta su segunda y última derrota.

Personalidad 

Pepillo es un ave extremadamente cruel, sádica y violenta que utiliza su gran fuerza física y fuertes garras para intimidar y someter a sus enemigos, disfrutando de verlos sufrir, y las demás aves le tienen mucho miedo. También muestra una personalidad sarcástica, arrogante y egocéntrica, así como un gran talento para cantar y bailar; rasgos que al parecer desarrolló mientras aún tenía su programa de televisión. Era muy obediente con su antiguo dueño Marcel, con quien compartía muchos rasgos de personalidad.

Referencias 

Aves de ficción
Loros de ficción